Club Sportif Sedan Ardennes – francuski klub piłkarski z miasta Sedan.

Historia 
Klub założony został 7 listopada 1919 pod nazwą Union Athlétique Sedan-Torcy. W roku 1953 klub stał się klubem zawodowym. Po fuzji z Racingiem Paris w 1966, klub zmienił nazwę na Racing Club Paris-Sedan. W roku 1970 klub zmienił nazwę na Clubs Sportifs Sedanais des Ardennes. W 1974 roku po fuzji z klubem Mouzon była kolejna zmiana nazwy – na Club Sportif Sedan Mouzon Ardennes. Później klub zmienił nazwę na obecną – Club Sportif Sedan Ardennes.

Porażka 1:2 z 9 maja 2007 roku z OSC Lille sprawiła, że CS Sedan spadł do drugiej ligi francuskiej (Ligue 2).

Osiągnięcia 
 Puchar Francji (2): 1956, 1961
 Finał pucharu Francji (3): 1965, 1999, 2005

Zawodnicy

Skład na sezon 2012/2013 
Stan na: 8 lutego 2013 r.

Europejskie puchary

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa klubu 

 
Sedan, CS
Kluby piłkarskie założone w 1919